Felix von Luckner – militare tedesco
 Gertrud Luckner – attivista tedesca
 Nicolas Luckner – generale francese